de Laubenfels kan som auktorsförkortning betyda:

 David John de Laubenfels
 Max Walker de Laubenfels

Robotskapade auktorsförkortningar